Долтри:

 Долтри, Роджер — английский певец, автор песен, актёр.
 Долтри Кэлхун — фильм 2005 года американского режиссёра Катрины Холден Бронсон.